La Division 2 1977-1978 è stata la trentanovesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con l' ', comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Pierre Giudicelli dell'Ales con 19 gol per il girone A, e Jean-Claude Garnier del Dunkerque e Pierre-Antoine Dossevi del Tours con 23 gol per il girone B.

Girone A

Classifica finale

Verdetti 
  promosso in Division 1 1978-1979.
  e  retrocesse in Division 3 1978-1979.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Migliore attacco:  (61 gol fatti)
 Miglior difesa:  (26 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+29)
 Maggior numero di pareggi: ,  (14)
 Minor numero di pareggi:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Peggiore attacco:  (25 gol fatti)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-30)
 Capocannoniere: Pierre Giudicelli (19 gol )

Gruppo B

Classifica finale

Playoff

Promozione

Verdetti 
  promosso in Division 1 1978-1979.
  promosso in Division 1 1978-1979 dopo aver vinto i play-off.
 , ,  e  retrocesse in Division 3 1978-1979.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
 Migliore attacco:  (75 gol fatti)
 Miglior difesa:  (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+47)
 Maggior numero di pareggi:  (14)
 Minor numero di pareggi: ,  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (20)
 Minor numero di vittorie: , ,  (5)
 Peggiore attacco:  (24 gol fatti)
 Peggior difesa:  (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-37)
 Capocannoniere: Antoine Dossevi (23 gol )

Spareggio vincitrice

Note

Voci correlate 
 Division 1 1977-1978
 Coppa di Francia 1977-1978

Collegamenti esterni

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Ligue 2